Okręty US Navy o nazwie USS  "Antrim", pochodzącej w pierwszym przypadku od hrabstwa, w drugim od admirała Richarda Antrima:

 Pierwszy "Antrim" (AK-159) był okrętem transportowym uczestniczącym w działaniach II wojny światowej
 Drugi "Antrim" (FFG-20) był fregatą rakietową typu Oliver Hazard Perry będącą w służbie w latach 1981 - 1996

Antrim